Orestilla ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelia Orestilla, römische Frau, die im Zusammenhang mit der catilinarischen Verschwörung steht
 Cornelia Orestilla, römische Patrizierin und Tochter des Publius Cornelius Orestinus